Тараско́н-сюр-Арье́ж () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Фуа.

Код INSEE кантона — 0918. Всего в кантон Тараскон-сюр-Арьеж входят 20 коммун, из них главной коммуной является Тараскон-сюр-Арьеж.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2009 год составляло 8 707 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Тараскон-сюр-Арьеж на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж